Reinaldo, wł. José Reinaldo de Lima (ur. 1957) – brazylijski piłkarz
 Reinaldo, wł. Reinaldo Almeida Lopes da Silva (ur. 1965) – portugalski piłkarz
 Reinaldo, wł. Reinaldo Rosa dos Santos (ur. 1976) – brazylijski piłkarz
 Reinaldo da Cruz Oliveira, Reinaldo (ur. 1979) – brazylijski piłkarz
 Reinaldo, wł. Reinaldo José da Silva (ur. luty 1980) – brazylijski piłkarz
 Reinaldo, wł. Reinaldo de Souza (ur. czerwiec 1980) – brazylijski piłkarz
 Reinaldo, wł. Reinaldo Elias da Costa (ur. 1984) – brazylijski piłkarz
 Reinaldo, wł. Reinaldo Manoel da Silva (ur. 1989) – brazylijski piłkarz
 Reinaldo, wł. Reinaldo Nascimento Satorno (ur. 2001) – brazylijski piłkarz